Аимчан — топоним:
 Аимчан (монтёрский пункт) — монтёрский пункт в Аяно-Майском районе Хабаровского края.
 Аимчан (река) — река в Аяно-Майском районе Хабаровского края.